Le terme impasto,  d'origine italienne, désigne :

 , un empâtement en peinture acrylique ou à l'huile ; 
 Impasto, un mode de poterie chez les Étrusques de la protohistoire italienne - voir impasto (poterie).